Pirri bezeichnet:
 Pirri (Fußballspieler) (José Martínez Sánchez; * 1945), spanischer Fußballspieler

sowie den Familiennamen folgender Personen:
 Brandon Pirri (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Luca Pirri (* 1973), italienischer Autorennfahrer 
 Massimo Pirri (1945–2001), italienischer Filmregisseur
 Rocco Pirri (1577–1651), sizilianischer Kleriker und Historiker